Бухарские ханы из разных узбекских династий:

 Абдулазиз-хан (1540–1550) — хан Бухарского ханства из узбекской династии Шейбанидов;
 Абдулазиз-хан (1614–1683) — хан Бухарского ханства из узбекской династии Аштарханидов.